X0 bezeichnet:
 das (Ullrich-)Turner-Syndrom, auch als Monosomie X oder X0-Syndrom bezeichnet

x0 bezeichnet:
 die Nullstellen einer Funktion f, wo also  gilt.

Siehe auch:
 XO